Ostya: búzalisztből készített kovásztalan lapos kerek kenyér, amelyet egyes keresztény egyházakban áldozáskor használnak. 
 Ostya: folyékony tésztából készült, két forró fémlap között formára sütött cukrászati termék.